Торстейн — имя:
 Торстейн Рыжий (ок. 850—875/890) — предводитель викингов в Шотландии.
 Торстейн Бунде Веблен (1857—1929) — американский экономист, социолог, публицист, футуролог.
 Торстейн сын Халля с Побережья (ум. 1055) — исландский аристократ.
 Торстейнн Паульссон (род. 1947) — премьер-министр Исландии с 8 июля 1987 до 28 сентября 1988.
 Торстейн Хельстад (род. 1977) — норвежский футболист.
 Торстейн Эйрикссон — скандинавский мореплаватель, младший из трех сыновей Эйрика Рыжего.